Майа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24262.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 130 км восточнее Бордо, в 21 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 301 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 174 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 134 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 134 активных жителей работали 119 человек (60 мужчин и 59 женщин), безработных было 15 (5 мужчин и 10 женщин). Среди 40 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Сатурнина (XII век). Исторический памятник с 2008 года
 Замок Майак (XVIII век)
 Замок Саразак (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь